RAL steht für:

 Radio Amateurs of Lebanon, libanesischer Amateurfunkverband
 RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung, ehemals Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen
 RAL-Farbsystem, ein Farben-Kennungszeichnungssystem des RAL-Instituts
 Research Academy Leipzig
 Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, ein technisches Regelwerk im Straßenbau
 Riverbank Acoustical Laboratories, amerikanisches Akustik-Labor, siehe Riverbank Laboratories
 Rutherford Appleton Laboratory
 Automobiles Raskin, ehemaliger belgischer Automobilhersteller mit dem Markennamen RAL
 Raltegravir, ein Arzneistoff

Ral ist der Familienname folgender Personen:
 Kuly Ral (* 1976 o. 1977, † 2012), britischer Musiker

Siehe auch:
 Rahl
 Rall

RAL